Талих () — чешская фамилия:
 Талих, Вацлав (1883—1961) — чешский дирижёр и скрипач, педагог.
 

 Квартет имени Талиха